Masters 2023 (официально Cazoo Masters 2023) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, который пройдет с 8 по 15 января 2023 года в Александра-палас в Лондоне. Это будет 49-й розыгрыш турнира Masters, который впервые был проведен в 1975 году, и второй из трех турниров Тройной короны.

Призовой фонд

Результаты 
Ниже представлена турнирная сетка финальной стадии турнира, где участвуют 8 пар игроков. 
Число в скобках после имени игрока обозначает его позицию в официальном рейтинге на момент начала турнира.
 выделены игроки ранее бывшие чемпионами Мастерс.
 
Звездой () отмечен действующий чемпион Мастерс.

Финал

Сенчури-брейки

Примечания 

Мастерс (снукер)
2023 год в снукере